Fußball-Bundesliga 2013/2014 var den 51:a säsongen av Bundesliga, Tysklands högsta fotbollsdivision för herrar, som spelades 9 augusti 2013–10 maj 2014 med vintervila 23 december 2013–24 januari 2014. 

Regerande mästarna Bayern München slog sitt eget rekord från föregående säsong då man säkrade ligasegern redan efter 27 spelade omgångar av 34 och serieledningen var 25 poäng stor före tvåan Borussia Dortmund.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Referenser 

Sport i Tyskland 2013
2014 i Tyskland
Fotbollssäsongen 2013/2014
2013/2014